Правительство Каи Каллас:
 Первое правительство Каи Каллас (2021—2022)
 Второе правительство Каи Каллас (с 2022)